Obi-Wan Kenobi – personaggio immaginario
Obi-Wan Kenobi – miniserie televisiva
Obi-Wan Kenobi – colonna sonora della suddetta serie